Polska dywizja piechoty:
 44 Dywizja Piechoty (II RP)

Niemieckie dywizje piechoty:
 44 Rezerwowa Dywizja Piechoty Cesarstwa Niemieckiego – dywizja piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego, sformowana w 1914
 44 Dywizja Piechoty (III Rzesza) – dywizja piechoty okresu III Rzeszy

Rosyjskie dywizje piechoty:
 44 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego
 44 Dywizja Strzelców